Куперен ():

 Куперен — французская династия органистов и клавесинистов:

 Куперен, Луи (ок. 1626—1661) — французский композитор, органист и клавесинист.
 Куперен, Маргарита Антуанетта (1705—1778) — французская клавесинистка.
 Куперен, Маргарита Луиза (1676—1728) — французская певица и клавесинистка.
 Куперен, Франсуа (1668—1733) — французский композитор, органист и клавесинист.